Arnsberg ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinden und Ortschaften:
 Arnsberg, Stadt im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Arnsberg (Kipfenberg), Ortsteil des Marktes Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Arnsberg (Wildflecken), Ortsteil des Marktes Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Arnsberg (Wipperfürth), Weiler der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Arnsberg (Hämmern), beim Ortsteil Hämmern
 Arnsberg (Wipperfeld), beim Ortsteil Wipperfeld
 Arnsberg (Missouri), ehemalige Siedlung, Cape Girardeau County, USA
 Arnsberg, deutscher Name von Podgórze, Ortsteil von Kowary, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Arnsberg, deutscher Name von Pobeda (Kaliningrad), Oblast Kaliningrad, Russland (ehemaliger Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)

Gebiete und Gebietskörperschaften, benannt nach der Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:
 Grafschaft Arnsberg
 Kreis Arnsberg, ehemaliger Landkreis
 Regierungsbezirk Arnsberg

Burgen und Schlösser:
 Schloss Arnsberg, auf dem Schlossberg in Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen 
 Burg Arnsberg (Altmühltal), bei Arnsberg (Kipfenberg), Landkreis Eichstätt, Bayern
 Burg Klein-Arnsberg, bei Obersteinbach, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Burg Groß-Arnsberg (Groß-Arnsburg), nahe Baerenthal, Département Moselle, Lothringen, Frankreich

Berge (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Arnsberg (Bayerische Rhön), 843,1 m, in der Rhön, bei Oberweißenbrunn (Bischofsheim an der Rhön), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Arnsberg (Steinbach-Hallenberg), 684,5 m, im Thüringer Wald, bei Steinbach-Hallenberg, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Arnsberg (Thüringische Rhön), 661,4 m, in der Rhön nahe Steinberg (Brunnhartshausen), Wartburgkreis, Thüringen
 Arnsberg (Schweina), 647,7 m, im Thüringer Wald nahe Schweina (Bad Liebenstein), Wartburgkreis, Thüringen
 Arnsberg (Hüttener Berge), 80,1 m, in den Hüttener Bergen nahe Brekendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

in Frankreich:
 Arnsberg (Vogesen), 479 m, in den Vogesen nahe Leizelthal (Baerenthal), Département Moselle, Lothringen

in Tschechien:
 Arnsberg, deutscher Name des Arnoltický vrch (424 m), in der Böhmischen Schweiz bei Arnoltice, Bezirk Děčín, Region Ústecký

Arnsberg ist der Name eines Adelsgeschlechts und von Personen:
 Arnsberg (Adelsgeschlecht), ansässig auf Burg Arnsberg (Altmühltal), Markt Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Paul Arnsberg (1899–1978), deutscher Schriftsteller, Historiker und Journalist jüdischen Glaubens
 Rosa Arnsberg (1908–2010), Förderin des Verständnisses von jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen

Siehe auch:
 Arensberg
 Ahrensberg
 Landschaftsschutzgebiet Arnsberg
 Arnzberg (Adelsgeschlecht)
 Armsberg
 Armesberg (Begriffsklärung)
 Arnsborg
 Arnsburg
 Baerenthal #L’Arnsbourg
 Paul-Arnsberg-Denkmal